Antsirabe (Vakinankaratra), een stad in Madagaskar
 Antsirabe (Diana), plaats en gemeente in de regio Diana in Madagaskar
 Antsirabe I, district in de regio Vakinankaratra in Madagaskar
 Antsirabe II, district in de regio Vakinankaratra in Madagaskar